El nombre Francisco de la Vega puede referirse a:

 Francisco de la Vega, dramaturgo español.
 Francisco Hilario de la Vega Rábago, gobernante mexinano.
 Francisco Laso de la Vega (1586-1640), militar y gobernante español.
 Francisco González de la Vega (1901-1976), gobernante mexicano.